Атамань:

 Атамань — этнотуристический комплекс казачьей станицы под открытым небом на Таманском полуострове (Краснодарский край).
 Атамань — село в Геническом районе Херсонской области Украины.